Роберт Керман (; род. 16 декабря 1947, Бруклин, Нью-Йорк, США — 27 декабря 2018) — бывший американский порноактёр, также снимавшийся в художественных фильмах.

Биография и карьера 
Родился и вырос в Бенсонхерсте, районе на юго-западе Бруклина, в еврейской семье среднего класса. Посещал Бруклинский колледж.

Начал сниматься в фильмах для взрослых с 1975 года (под псевдонимом Р. Болла), в скором времени став звездой «Золотого Века» порнографии. Впоследствии Керман сожалел о своей карьере в порноиндустрии, в особенности о роли в фильме «Дебби покоряет Даллас» (1978). По словам самого Кермана, это испортило «лучшие года его жизни как актёра».

В конце 70-х Роберт Керман стал появляться во второплановых ролях в кинофильмах «До свидания, дорогая» и «Аэропорт-79». В 1979 Керман сыграл главную роль (профессор Гарольд Монро) в итальянском хорроре режиссёра Руджеро Деодато «Ад каннибалов». Керман был в ужасе от того факта, что во время съёмок, для большей натуралистичности, убивали животных и называл Деодато беспощадным и безразличным человеком, актёр даже однажды избил режиссёра и разгромил съёмочную площадку. Затем Керман играл главную роль в хорроре «Ад каннибалов 2», снятую уже Умберто Ленци, а в следующем году появился в его фильме на схожую тематику под названием «Каннибалы», где сыграл второстепенную роль лейтенанта полиции Нью-Йорка Риццо.

В 1997 году попал в Зал славы AVN, а в 2008 — в Зал славы XRCO.

В 2002 исполнил небольшую роль капитана буксировочного судна в супергеройском боевике Сэма Рэйми «Человек-паук», в 2006 сыграл одну из последних ролей в своей актёрской карьере — в короткометражке «Вик», режиссёром которой выступил Сэйдж Сталлоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Лафайет (Нью-Йорк)
Персоналии по алфавиту
Порноактёры по алфавиту
Порноактёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века
Родившиеся 16 декабря
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся в Бруклине
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO